Список ультра-піків Малайського архіпелагу — це список 81-го «ультра-піка» Малайського архіпелагу з відносною висотою () 1500 м і більше що розташовані в Індонезії, Східній Малайзії та Східному Тиморі.

До списку не ввійшли 12-ть ультра-піків Індонезії, які розташовані на острові Нова Гвінея і ввійшли до списку ультра-піків Океанії. Список включає вершини середньої висоти, з максимальною абсолютною висотою до 3500-4000 м. У список входить 14-ть вершини, які належать до 125-ти найвищих «ультра-піків» світу.

Суматра

Ява

Малі Зондські о-ви

Борнео

Сулавесі

Молуккські о-ви

Див. також 
 Список ультра-піків
 Список гір за відносною висотою

Примітки

Посилання 
 List — Indonesian Archipelago. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 15-11-2017
 Map of Malay Archipelago 

 
Малайський архіпелаг
Ультра-піки
Ультра-піки